Бородаевский, Сергей Васильевич (1870—1942) — русский и чешский экономист.
 Бородаевский, Сергей Осипович (1839—1890) — русский художник.